, более известный под псевдонимом  — мангака, получивший популярность в Японии и Европе благодаря эротической манге. Его работа Ogenki Clinic  («Клиника Огэнки»), первый том которой появился в 1987 году, несколько раз попадала в список комиксов-бестселлеров США.

Карьера 
Накадзоно родился 25 декабря 1957 года в Симоносеки, префектура Ямагути. В 1980 году, незадолго до окончания университета Сёкутоку (Накадзоно получал образование на факультете социологии), он принял участие в конкурсе молодых талантов, который был организован издательством Akita Shoten. Хотя победителем Накадзоно не стал, его работа получила премию симпатий жюри («замечена жюри»). Редактор предложил начинающему автору работу в журнале юношеской манги Shonen Champion, где и была опубликована первая профессиональная манга Накадзоно — научно-фантастическая Parallel Ami.

Список работ 
 Parallel Ami (, парарэру ами; 1981)
 Future Policeman Urashiman (, мирай кэйсацу урасиман; 1984)
 Ogenki Clinic (, огэнки куриникку, 1987)
 Gakuen Senshi L (; 1989)
 Mistress War (, дзё: сама во:дзу; 1993)
 Kyujo no Monogatari (, кудзё но моногатари; 1994)
 Ranmaru XXX (; 1997)
 Patty, the High School Fighter of Love ( рэнсин дзёсикусэй патти; 2002)
 Nippon Kuro Pansutou Sengen (; 2005)
 Onna Hyou no Eve (; 2008)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт